Фантони () — итальянское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фантони, Гвидо (1919—1974) — итальянский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира.
 Фантони, Джованни (; 1755—1807) — итальянский поэт.
 Фантони, Джованни Баттиста (Giovanni Battista Fantoni; 1652—1692) — итальянский врач и анатом.
 Фантони, Жуан (1905—?) — бразильский футболист, нападающий.
 Фантони, Леонидио (более известен как Нижиньо; 1912—1975) — бразильский футболист, нападающий, игрок сборной Бразилии.
 Фантони, Октавио (1907—1935) — бразильский и итальянский футболист, полузащитник.

Примечания